

Августовка — назва села Майтубек Жанібецького району Західно-Казахстанської області до 2007 року

Село:
 Августовка — Самарська область, Большечерніговський район
Присілки:
 Августовка — Калінінградська область, Багратіоновський район
 Августовка — Саратовська область, Новоузенський район

Див. також 
 Августівка